Торе́лль (Туре́лль) () — шведская фамилия.

 Торелль, Отто Мартин (1828—1900) — шведский геолог, зоолог и полярный исследователь.
 Торелль, Тамерлан (1830—1901) — шведский зоолог, крупный специалист в арахнологии.
 Торелль, Хильдегард (1850—1930) — шведская художница и иллюстратор.

См. также 
 Торелли